Battke ist der Name von:

 Ada Battke (1879–?), deutsche Schriftstellerin
 Anna Battke (* 1985), deutsche Leichtathletin
 Heinz Battke (1900–1966), deutscher Maler

Siehe auch:
 Battke Point
 Bathke
 Badtke